Безіменна — річка в Україні, у Тиврівському районі Вінницької області, ліва притока Південного Бугу (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 8 км., площа басейну - 17,5 км².

Розташування 
Бере початок на північному сході від Грижинців. Тече переважно на північний захід і у Селищі впадає у річку Південний Буг за 561 км. від гирла.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) – Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018  - 28 с.

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Тиврівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви